Ike Isaacs (bassist) - Amerikaanse jazzbassist
 Ike Isaacs (gitarist) - Britse jazzgitarist